Az 1987-es Roland Garros férfi versenyét a csehszlovák Ivan Lendl nyerte a svéd Mats Wilander előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Ivan Lendl (Bajnok)
  Boris Becker (Elődöntő)
  Stefan Edberg (Második kör)
  Mats Wilander (Döntős)
  Miloslav Mecir (Elődöntő)
  Yannick Noah (Negyeddöntő)
  John McEnroe (Első kör)
  Jimmy Connors (Negyeddöntő)

  Henri Leconte (Első kör)
  Andres Gomez (Negyeddöntő)
  Kent Carlsson (Negyedik kör)
  Pat Cash (Első kör)
  Mikael Pernfors (Első kör)
  Martin Jaite (Negyedik kör)
  Brad Gilbert (Második kör)
  Johan Kriek (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Külső hivatkozások 
 Eredmények a Tenniscorner.com honlapon

F1